Finalen av Svenska cupen 2020/2021 spelades den 13 maj 2021, där BK Häcken tog emot Eskilstuna United på Bravida Arena efter att BK Häcken lottatdes som hemmalag.

BK Häcken blev cupmästare efter att de besegrat Eskilstuna United med 3–0 i finalen.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen  
{{Resultat med trupp
|bild                = Football pitch.svg
|datum               = 13 maj 2021
|tid                 = 
|lag1                = BK Häcken
|lag2                = Eskilstuna United
|resultat            = 3 – 0
|halvtid             = 0 – 0
|mål1                = Filippa Angeldahl Stina Blackstenius Pauline Hammarlund 
|mål2                = 
|arena               = Bravida Arena
|spelplats           = Göteborg
|publik              = 
|domare              =Lovisa Johansson
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Julia Magnusson SandkvistJilan Taher
|fjärdedomare        =Sara Persson
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Anmärkningslista

Referenser

Svenska cupen i fotboll för damer 2020/2021
2020
Sportevenemang i Göteborg
Göteborg under 2020-talet